Good Girl Gone Bad Tour — второй концертный тур певицы Рианны в поддержку её третьего студийного альбома «Good Girl Gone Bad». Во время тура она исполняла песни из нового альбома, а также песни с двух предыдущих альбомом. На разогреве у Рианны выступали такие звёзды как Akon в Северной Америке, Ciara и David Jordan в Великобритании и некоторых европейских концертах, Chris Brown на концертах в Океании.
Шоу включали демонстрацию костюмов Рианны и из-за этого были внесены многие корректировки в сет-лист на всей протяженности тура. Тур получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, которые критикуют её за то что она показывала одежду на сцене. 17 июня вышло DVD с шоу в Манчестере под названием «Good Girl Gone Bad».

Открытие 
 Akon (только Северная Америка)
 Kardinal Offishall (только Канада)
 Ray Lavender (London, Canada)
 Kat DeLuna (Lincroft)
 Ciara (Европа, Великобритания — все шоу)
 DanceX (Некоторые концерты тура)
 David Jordan (Европа, Великобритания — все шоу)
 Chris Brown (Океания)
 María José (Мексика)

Сет-лист

Canada/North America (2007) 
 «Pon de Replay»
 «Break It Off» (solo version)
 «Let Me»
 «Rehab»
 «Breakin' Dishes»
 «Is This Love» (Bob Marley cover)
 «Kisses Don’t Lie»
 «Scratch»
 «SOS»
 «Good Girl Gone Bad»
 «Hate That I Love You» (solo version)
 «Unfaithful»
 «Sell Me Candy»
 «Don’t Stop The Music»
 «Shut Up and Drive»
 "Umbrella

Europe (2007) 
 «Pon de Replay»
 «Break It Off» (solo version)
 «Let Me»
 «Rehab»
 «Breakin' Dishes»
 «Is This Love» (Bob Marley cover)
 «Kisses Don’t Lie»
 «Scratch»
 «SOS»
 «Good Girl Gone Bad»
 «Hate That I Love You» (solo version)
 «Unfaithful»
 «Sell Me Candy»
 «Don’t Stop The Music»
 «Push Up on Me»
 «Shut Up and Drive»
 «Question Existing»
 "Umbrella

Europe (2008) 
 «Pon de Replay»
 «Break It Off» (solo version)
 «Let Me»
 «Rehab»
 «Breakin' Dishes»
 «Scratch»
 «SOS»
 «Good Girl Gone Bad»
 «Hate That I Love You» (solo version)
 «Unfaithful»
 «Don’t Stop The Music»
 «Push Up on Me»
 «Shut Up and Drive»
 «Question Existing»
 «Umbrella»

Asia/Oceania/Mexico 
• Chris Brown выступал на разогреве со своим сет-листом. 
• Maria Jose выступал со своими 4 песнями на разрогреве.
 Intro/«Disturbia» (contains samples from «Sweet Dreams (Are Made of This)» and excerpts from «Seven Nation Army»)
 «Breakin' Dishes»
 «Break It Off» (соло версия без Sean Paul) (select dates)
 «Let Me» (select dates)
 «Rehab»
 Medley
• «Pon de Replay» (select dates)
• «Paper Planes» (кавер M.I.A.)
• «Doo Wop (That Thing)» (кавер Lauryn Hill — исключено из попурри на некоторых концертов)
• «Live Your Life» (соло версия без T.I. — исключено из попурри на некоторых концертов)
 «Scratch»
 «SOS»
 «Good Girl Gone Bad»
 «Hate That I Love You» (соло версия без Ne-Yo/так же совместно с David Bisbal в Мексике)
 «Unfaithful»
 «Don’t Stop the Music»
 «Push Up On Me» (select dates)
 «Shut Up and Drive»
 «Take a Bow»
 «Umbrella» (Cinderella ремикс с Chris Brown на некоторых шоу)
 Outro

Даты концертов

Музыкальные фестивали и другие выступления 
  Концерт является частью Beat Bash
  Концерт является частью 2007 Power House Concert
  Концерт является частью Ischgl Open Season
  Концерт является частью фестиваля Essence Music Festival (2008)
  Концерт является частью MTV Mobile Bang Concert

Примечания 

Концертные туры 2007 года
Концертные туры 2008 года
Концертные туры 2009 года
Концертные туры Рианны